Romanzo Criminale (italienisch für „Kriminalroman“) ist der Titel von:

 Romanzo Criminale (Roman), Roman von Giancarlo De Cataldo (2002)
 Romanzo Criminale (Film), italienisch-französisch-britischer Film von Michele Placido (2005) 
 Romanzo Criminale – Der Pate von Rom, italienische Fernsehserie (2008–2010)